Wrights ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wrights (Illinois)
 Wrights (Kentucky)
 Wrights (Maryland)
 Wrights (Pennsylvania)
 Wrights Crossing (Maryland)
 Wrights Crossroads (Delaware)
 Wrights Fork (Virginia)
 Wrights Mill (New Jersey)
 Wrights View (Pennsylvania)
Siehe auch
Wright
Wrights Corner
Wrights Corners